Kampfwagenkanone (abreviado: KwK, literalmente "cañón de vehículo de combate") era la designación de cualquier tipo de cañón de tanque montado en un vehículo de combate blindado o vehículo de combate de infantería de la Wehrmacht alemana hasta 1945. El término deriva de los sustantivos alemanes Kampfwagen (vehículo de combate) y Kanone (cañón). Sin embargo, la designación actual en las fuerzas armadas de habla alemana para este sistema de armas en particular es Panzerkanone (en español: cañón de tanque).

Los Kampfwagenkanonen, desarrollados en Alemania, se derivaban normalmente del concepto de construcción de los cañones antitanque (en alemán: Panzerabwehrkanonen, abreviado Pak). También se utilizaron modificaciones en la artillería antiaérea (en alemán: Flakartillerie).

Ejemplos 
La siguiente tabla contiene ejemplos de Kampfwagenkanonen, operados por la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial.

Referencias 

Cañones de tanques de Alemania